Hot Tracks – kompilacyjny album szkockiej grupy rockowej Nazareth, wydany w 1976 roku.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Dan McCafferty – wokal
 Darrell Sweet – perkusja
 Pete Agnew – bas
 Manny Charlton – gitara

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Nazareth
Albumy A&M Records